L'expression Oscars du cinéma 1957 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1957 et honorait des films sortis en 1956.

Pour les films sortis en 1957 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1958.